Sudd kan syfta på:

 Suddgummi – ett skrivhjälpmedel, se radergummi
 Sudd (träskmark) – ett träskområde i Sudan
 Sudd (verktyg) – ett sotarverktyg

Se även
 Sudd al Basal